Une ivoirite est une tectite du champ de dispersion ivoirien.
 Ivoirite est un terme obsolète désignant un gabbro comportant du plagioclase, de l'orthopyroxène et au moins  de clinopyroxène. Le terme actuel est norite à clinopyroxène.

Notes et références